

Germania 
 Harburg – quartiere di Amburgo nel distretto omonimo
 Harburg (Schwaben) – città del circondario di Donau-Ries (Baviera)
 Harburg (Svevia) – comune della Baviera

Sudafrica 
 Harburg – città del Sudafrica